Чемпионат Уэльса по футболу 2001/2002 — 10-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 17 августа 2001 и закончился 20 апреля 2002 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2001 году
Спорт в Великобритании в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002